Матисс может означать:

Фамилия 
 Матисс, Анри (; 1869—1954) — французский художник и скульптор.
 Ма́тисс, Валдис (; 1944—2010) — военный деятель Латвии.
 Матисс, Пол (; род. 1933) — американский скульптор, внук Анри Матисса.
 Матисс, Пьер (; 1900—1989) — нью-йоркский галерист, сын Анри Матисса.
 Матисс, Софи (; род. 1965) — американская художница, правнучка Анри Матисса.

Разное 
 Матисс — роман русского писателя Александра Иличевского, изданный в 2006 году.

См. также 
 
 Матиз